Rrëshen kan syfta på:

Geografi

Albanien 

 Bashkia e Rrëshenit, kommun, Lezhë prefektur, 
 Rrëshen, distriktshuvudort, Lezhë prefektur, Rrethi i Mirditës, 

Robotskapade Albanienförgreningar